Band-Aid - curativo para ferimentos
 Band Aid - reunião de músicos britânicos e irlandeses em prol das vítimas da fome na África

Desambiguação